Prochiloneurus är ett släkte av steklar som beskrevs av Filippo Silvestri 1915. Prochiloneurus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Prochiloneurus